Challenge Cup 2008/09 steht für folgende Volleyballturniere:

 Challenge Cup 2008/09 (Männer)
 Challenge Cup 2008/09 (Frauen)